Adolfo Domínguez (Pobla de Trives, província d'Orense, 1950), empresari espanyol 
 Alfredo Domínguez Romero
 Álvaro Domínguez Soto (Madrid, 1989), futbolista que ocupa la posició de defensa 
 Antonio Domínguez Ortiz (Sevilla, Andalusia, 1909), historiador espanyol 
 Benito Domínguez Casanova (San Miguel de Abona, 1979), futbolista canari que juga de migcampista 
 Carlos Domínguez Domínguez (Mairena del Aljarafe, 1976), futbolista andalús que juga de davanter
 Chano Domínguez (Cadis, 1960), músic de jazz-flamenc andalús intèrpret del piano 
 Eduard Domínguez i de Gironella (Barcelona, 1814- ?), compositor i crític musical 
 Ernest Domínguez i Hernàndez (Móra d'Ebre, 1941), futbolista català de les dècades de 1960 i 1970 
 Eva Domínguez Martín (Barcelona, 1970), periodista especialitzada en noves tecnologies
 Fernando Domínguez Reboiras (Santiago de Compostel·la, 1943), teòleg, historiador i filòleg gallec establert a Alemanya des de 1963 
 Jair Domínguez (Barcelona, 1980), escriptor 
 Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas (1897 - 1966), marquès de Contadero, polític i aristòcrata espanyol 
 Jesús Domínguez Bordona (Ciudad Rodrigo, 1889 - Tarragona, 1963), bibliotecari, arxiver i historiador espanyol
 José Antonio Domínguez Banderas (Màlaga, 1960), actor espanyol establert a Hollywood
 Josep Domínguez Martí (Barcelona, 1877-1942), fotògraf 
 Juan Domínguez Lamas (Pontedeume, la Corunya, 1990), futbolista gallec que juga de centrecampista 
 Juan Domínguez Otaegi (Sant Sebastià, 1983), futbolista basc que ocupa la posició de davanter 
 Juan Carlos Domínguez Domínguez (Íscar, 1971), ciclista espanyol professional entre 1995 i 2006
 Justo Domínguez de la Fuente (Navamorcuende, Toledo, 1940–Barcelona, 2011), secretari general de la UGT de Catalunya des del 1983
 Leinier Domínguez Pérez (l'Havana, 1983), Gran Mestre d'escacs cubà
 Lorenzo Domínguez Pascual (Sevilla, 1863 - Madrid, 1926), advocat i polític espanyol, ministre d'Instrucció Pública
 Manuel Jorge Domínguez Díaz (Barredos, Llaviana, 1962), ciclista espanyol professional entre 1985 i 1992 
 Marta Domínguez Azpeleta (Palència, 1975), atleta espanyola campiona del món dels 3.000 metres obstacles 
 Martí Domínguez i Romero (Madrid, 1966), escriptor valencià especialitzat en narrativa i assaig 
 Martí Domínguez Barberà (Algemesí, 1908 - València, 1984), periodista polifacètic que va conrear tots els gèneres literaris
 Miguel Ángel García Domínguez (Lebrija, 1962), futbolista andalús que ocupava la posició de defensa 
 Natividad Domínguez Alaya (Madrid, 1888 - València, 1932), mestra i política 
 Tomás Domínguez Arévalo (Madrid, 1882 - Villafranca, Navarra, 1952), polític espanyol d'ideologia carlina tradicionalista i franquista 
 Valeriano Domínguez Bécquer (Sevilla, 1833 - Madrid, 1870), pintor andalús iniciador de l'escola sevillana romanticocostumista
 Yosi Domínguez o José Manuel Domínguez (Ourense, 1948), músic, cantant i compositor gallec del grup de rock Los Suaves